Heinrich Kuhl, een Duits bioloog
 Kuhl (Het Erfgoed) of kull, een reuzenvolk uit de verhalen van Het Erfgoed
 Kühl, een kledingmerk